Oberto (opera), een opera in twee bedrijven van Giuseppe Verdi
 Fabricio Oberto, een Argentijns voormalig basketballer